Homem de Ferro & Thor é uma publicação mensal de Histórias em Quadrinhos, originalmente publicadas pela editora estadunidense Marvel Comics, distribuídas no Brasil pela Editora Panini. Diferente das edições americanas, que são todas publicadas individualmente, é costume no Brasil lançar as séries nos chamados "mix", contendo várias edições originais em cada edição nacional. Atualmente, Homem de Ferro & Thor abriga as séries originais Invencível Homem de Ferro (Invincible Iron Man), e Thor.

Inicialmente, a revista foi publicada sob o título O Invencível Homem de Ferro, até a oitava edição. A partir da nona edição, a publicação passa a se chamar Homem de Ferro & Thor, mantendo a numeração original. Em suas páginas também já foram publicadas minisséries, como Eu Sou o Homem de Ferro (I Am Iron Man), Homem de Ferro: Identidade pública (Iron Man 2: Public Identity), Homem de Ferro: O Legado (Iron Man: Legacy) e, Homem de Ferro vs. Chicote Negro (Iron Man vs. Whiplash) Viúva Negra: Origem Fatal (Black Widow: Deadly Origin) e ediçōes especiais como Homem de Ferro: Medidas de Segurança (Iron Man: Security Measures) e Homem de Ferro: Protocolos de Ferro (Iron Man: Iron Protocols).

A série está sendo publicada inteiramente em formato americano (17 cm x 26 cm), e inclui normalmente três edições americanas originais, distribuídas em 76 páginas mensais. O lançamento da revista coincidiu com uma ampla reformulação dos principais títulos da Marvel publicados pela editora.

Publicação pela Panini Comics

O Invencível Homem de Ferro (2010)

Séries 
 Black Widow: Deadly Origin (#01-#04)
 I Am Iron Man (#05-#06)
 Invincible Iron Man (#01-#08)
 Iron Man vs. Whiplash (#01-#04)
 Iron Man 2: Public Identity (#07-#08)
 Iron Man: Iron Protocols (#07)
 Iron Man: Security Measures (#06)

Edições

Homem de Ferro & Thor (2011-presente)

Séries

Séries regulares 
 Invincible Iron Man (#09)
 Thor (#09)

Outras séries 
 Iron Man: Legacy (#09)

Edições

Ver também 
 Avante, Vingadores!
 Capitão América & Os Vingadores Secretos
 Grandes Heróis Marvel
 Homem-Aranha
 Marvel Apresenta
 Marvel MAX
 Reinado Sombrio
 A Teia do Homem-Aranha
 Ultimate Marvel
 Universo Marvel
 Os Vingadores
 Wolverine
 X-Men
 X-Men Extra
 Editora Panini
 Lista de publicações de quadrinhos da Editora Panini

Panini Comics
Publicações da Marvel Comics
Os Vingadores
Homem de Ferro